Американський штат Канзас поділяється на 105 округів.

Канзас